O som é formado por variações de pressão em algum meio elástico capaz de ser percebido pelo ouvido animal. Como temos dois ouvidos, o cérebro percebe com acuidade dados das fontes produtoras, tais como sua posição e distância principalmente; e finalmente e por comparação com o registro memorizado, a conformação e materiais das fontes que estão produzindo o som ouvido, diferenças entre violino e piano são conhecidas antes de saber quais mecanismos são produtores de tão diversos sons.

Denomina-se acústica ao estudo de toda vibração audível (som), capaz de ser registrada, medida, e representada pelos métodos conhecidos. Por necessitar de médios transmissores, depende grandemente de estes meios para se propagar.

Sendo que nenhuma vibração poderá ser ouvida sem a intervenção de algum meio, sabemos que as caraterísticas físicas destes, (densidade, uniformidade construtiva, formato, etc) influenciam no transporte da vibração audível. Por ser um tipo de energia mecânica que envolve superfícies físicas em movimento vibratório, ela receberá os mesmos atributos conferidos à energia mecânica conhecida onde há forças movendo objetos(massas) durante a unidade de tempo (produzindo trabalho) e por sua vez este trabalho contado no tempo representará o total de energia dispendida na tarefa somente que por pertencer à faixa audível a denominaremo energia acústica.

Sempre que se encara o estudo de uma vibração, se considera que o objeto vibrante tem uma posição inicial de repouso, desde a qual será contado o movimento vibratório considerando-se iniciado sempre quando se registra o câmbio de posição, geralmente para a frente, quer dizer que a superfície vibratória avança para o lado do observador encurtando a distancia até ele, (ou objetos que sejam colocados para registrar esta vibração, tais como microfones, acelerômetros ou laminas vibratórias carregadas com eletricidade estática).

Toda vibração tem uma frequência ou período de tempo em que a superfície descreve um movimento completo e volta à posição descrita como inicial (passando novamente a encurtar distancias com o observador) recomeçando o ciclo vibratório descrito. Observe que o objeto vibrante deverá passar pela posição inicial porem com um movimento de afastamento do observador, assim não pode ser considerado como inicio de movimento

Esta frequência deverá poder ser audível por estar compreendida na faixa das frequências que podem ser percebidas pelo ouvido humano ou animal.

A energia acústica é portanto a energia mecânica de vibração dispendida e transmitida em meio padrão, (ar @ 21°C e pressão ambiente considerada a nível do mar) tem sua representação comercial como sendo a pressão em ar padrão aqui descrito a um metro de distancia do objeto vibrante sobre a superfície padrão do sistema de unidades usado, (exemplo =  X dB @ 1 metro) e é encontrada como sendo medida declarada do rendimento dos  auto-falantes comerciais.

Acústica
Energia